In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 895. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 95. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben

Interstate 895 (Maryland)
Interstate 895 (New York)